Mosella (lateinisch für „Mosel“) steht für:

 Mosella (Ausonius), die Mosel beschreibendes Gedicht des Dichters Ausonius (um 371)
 Mosella (Schiff, 1927), deutsches Fahrgastschiff
 TuS Mosella Schweich, Verein aus der Stadt Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mosel (Begriffsklärung)
 Moselle